De gemeente Oegstgeest kent 60 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Oegstgeest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest